Název Podhájský potok má více vodních toků:

 Podhájský potok (přítok Hadovky) – pravostranný přítok Hadovky v okresech Cheb a Tachov
 Podhájský potok (přítok Lesky) – pravostranný přítok Lesky v okrese Louny
 Podhájský potok (přítok Modřišického potoka) – levostranný přítok Modřišického potoka (levostranný přítok Jizery) v okrese Semily
 Podhájský potok (přítok Mračnického potoka) – pravostranný přítok Mračnického potoka v okrese Domažlice

Související články 
 Podhájsky potok